Mimbrero puede referirse a:

 El nombre común de la planta Salix fragilis.
 El nombre común de la planta Salix viminalis.